Luxury Liner, un film de Lothar Mendes sorti en 1933 ;
 Luxury Liner, titre original du film Amour en croisière, de Richard Whorf, sorti en 1948 ;
 Luxury Liner, un album de Emmylou Harris.